Notes et références 

Sarnia